Cierra Burdick – cestista statunitense
 Jocelyn Burdick – politica statunitense
 Quentin N. Burdick – politico statunitense